

Personnalités 
 John Locke (1632-1704), philosophe anglais.
 John Locke (1943-2006), musicien de rock (claviers) membre du groupe Spirit (groupe). Il a également joué dans Nazareth.

Personnages de fiction 
 John Locke, personnage de fiction interprété par Terry O'Quinn dans la série télévisée américaine Lost : Les Disparus (2004-2010).